est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcane tétracyclique
 pyramidane ou tétracyclo[2.1.0.01,302,5]pentane ou [3.3.3.3]fenestrane, numéro CAS 

 Alcène
 tricyclique
 tricyclo[2.1.0.01,3]pentène-2, pas de numéro CAS
 tricyclo[2.1.0.01,3]pentène-3, pas de numéro CAS
 tétraène
 1,2,3,4-pentatétraène, numéro CAS 
 triène cyclique
 vinylidène cyclopropène, numéro CAS 
 cyclopenta-1,2,4-triène, numéro CAS 
 cyclopenta-1,2,3-triène, numéro CAS 
 4-méthylène cyclobutadiène-1,2, pas de numéro CAS
 diène bicyclique
 bicyclo[1.1.1]penta-1,3-diène, numéro CAS 
 bicyclo[2.1.0]pentadiène-1(2),3(4), pas de numéro CAS
 bicyclo[2.1.0]pentadiène-1(4),2(3), numéro CAS 
 bicyclo[2.1.0]pentadiène-1(2),4(5), pas de numéro CAS
 bicyclo[2.1.0]pentadiène-1(5),2(3), numéro CAS 
 bicyclo[2.1.0]pentadiène-1(2),2(3), pas de numéro CAS
 spiro[2.2]penta-1,4-diène ou spiropentadiène, numéro CAS 
 2-méthylène bicyclo[1.1.0]butène-1(3), numéro CAS 
 4-méthylène bicyclo[1.1.0]butène-1(2), pas de numéro CAS
 2-méthyl bicyclo[1.1.0]butadiène-1,3, pas de numéro CAS

 Alcyne
 ényne cyclique
 cyclopentén-3-yne, pas de numéro CAS
 3-méthyl cyclobutén-3-yne, pas de numéro CAS
 3-méthylène cyclobutyne, pas de numéro CAS
 1-éthynyl cyclopropène ou cyclopropényl acétylène, numéro CAS 
 3-éthynyl cyclopropène, numéro CAS 
 diène-yne
 éthynyl propa-1,2-diène ou éthynyl allène ou allényl acétylène, numéro CAS 
 diyne
 1,3-pentadiyne, numéro CAS 
 1,4-pentadiyne, numéro CAS 

 Un composé avec un carbone hexavalent (!?), le 1,2-cyclopentadiyne est présent sur ChemSpider et est référencé sur PubChem :  34027382

Notes

Voir aussi 

 , ,  ------------------------------------------ , , C3H8
 , , ,  ---------------------------- , , , 
 , , , ,  -------------- , , , ,